Нахтигаль:
 Гу́став На́хтигаль — германский путешественник, исследователь Центральной Африки.
 На́хтигаль — вооружённое подразделение участников ОУН(б), созданное Абвером для диверсионной деятельности в ходе операции Барбаросса.

 Райко Нахтигал (14 апреля 1877 — 29 марта 1958) — словенский филолог.